La lunga strada verso casa (The Long Road Home) – romanzo di Danielle Steel del 1998
 The Long Road Home – film del 1999 diretto da Craig Clyde
 The Long Road Home – album di John Fogerty del 2005
 The Long Road Home – miniserie televisiva del 2017